В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Робін Вайт 4-6, 6-0, 6-3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Робін Вайт (фінал)

 Аранча Санчес /  Моніка Селеш (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Наташа Звєрєва (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open